Čita (Čitska oblast, Rusija), administrativno središte Čitske oblasti u Rusiji
 Čita (grad u Japanu), grad u Japanu
 Čita (distrikt u Japanu), distrikt u Japanu
 Čita (poluotok), poluotok u Japanu